Kebumen is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java met als hoofdstad Kebumen.

Kebumen is op sommige gebieden heuvelachtig, maar het grootste deel is laagland. In 2013 was een derde van het gebied bedekt met rijstvelden. De meeste rijstvelden worden technisch geïrrigeerd, en kunnen ze bijna allemaal twee keer per jaar worden beplant.

Geografie

Onderdistricten 
Het regentschap bestaat uit zesentwintig onderdistricten (zogenaamde kecamatan). In deze onderdistricten liggen 460 plaatsen die een administratieve eenheid zijn, 11 met een stedelijke karakter (kelurahan's) en 449 met een landelijke karakter (desa's)

 

Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java